Creager ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Creager (* 1963), US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin und Biochemikerin
 Charles E. Creager (1873–1964), US-amerikanischer Politiker
 Melora Creager (* 1966), US-amerikanische Cellistin
 Roger Creager (* 1971), US-amerikanischer Countrymusiker
 Ronnie Creager (* 1974), US-amerikanischer Skateboarder

Siehe auch:
 Kreger
 Krieger
 Grieger